Alice Odiot (née en 1976), journaliste et réalisatrice française ;
 Jean-Baptiste Claude Odiot (1763-1850), orfèvre français.